In 1953/54 werd het vijfde kampioenschap gespeeld van de II. Division, de tweede hoogste voetbalklasse onder de Oberliga West, Oberliga Südwest en Oberliga Süd.

Eindstand West

Südwest

Süd

Duits competitievoetbal 1953/54
II. Division (voetbal Duitsland)